Alaxejeuka () ist der Name belarussischer Orte:

 Aljaxejeuka (Brahin), Dorf im Rajon Brahin, Homelskaja Woblasz
 Aljaxejeuka (Tschatschersk), Siedlung im Rajon Tschatschersk, Homelskaja Woblasz
 Aljaxejeuka (Homel), Siedlung im Rajon Homel, Homelskaja Woblasz
 Aljaxejeuka (Kaszjukowitschy), Dorf im Rajon Kaszjukowitschy, Mahiljouskaja Woblasz
 Aljaxejeuka (Klitschau), Dorf im Rajon Klitschau, Mahiljouskaja Woblasz

 Siehe auch
 Alexejewka